Реги́рер — еврейская фамилия. 

От  — управляющий (общинными фондами). Наибольшее распространение имела среди еврейского населения Киевской и Херсонской губерний.

 Регирер, Евсей Израилевич (1904—1968) — советский инженер-химик и учёный.
 Регирер, Зиновий Львович — инженер-технолог, учёный в области сталелитейного производства и металлообработки.
 Регирер, Леонид Евсеевич (род. 1934) — российский инженер-строитель, учёный.
 Регирер, Сергей Аркадьевич (1930—2005) — советский и российский учёный в области механики.

Примечания